Moussa Koné oder Moussa Kone ist der Name folgender Personen:

* Moussa Kone (* 1978), österreichischer Künstler
 Moussa Koné (Fußballspieler, 1990) (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Moussa Koné (Fußballspieler, 1996) (* 1996), senegalesischer Fußballspieler